Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Abdiel d'après Abdiel :
 le , un destroyer de la classe Marksman, construit sous le nom de HMS Ithuriel mais renommé après son lancement en 1915, vendu pour destruction en 1936 ;
 le , un mouilleur de mines de la classe Abdiel, lancé en 1940, coulé par une mine en 1943 ;
 le , un mouilleur de mine d'exercice, lancé en 1967, détruit en 1988. 

Abdiel